RVR peut signifier :
 Renaud Van Ruymbeke (1952-), magistrat français ;
 , distance de visibilité sur la piste appelée en français  (PVP) ;
 Mitsubishi RVR, une voiture ;
 Royaume versus royaume, ou  en anglais, dans le domaine vidéoludique, un affrontement entre factions.